Дежурный — лицо, осуществляющее дежурство
 Дежурный ангел — сингл Аллы Пугачёвой.
 Дежурный аптекарь — французский триллер 2003 года.
 Дежурный по железнодорожной станции — сменный начальник станции.
 Дежурный папа — американская кинокомедия 2003 года.